Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Tallard » :

 Infanterie
 Le régiment de Tallard (1621-1624)
 Le régiment de Tallard (1707-1739)

 Cavalerie
 Le régiment de Tallard cavalerie

Homonymie d'unités militaires